Full Color Festival (Kampen), Multicultureel en theaterfestival op Kampen
 Full Color Festival (Emmen), Multicutureel en zomerfestival in Emmen, met dezelfde naam